Ekeby socken kan syfta på:
Ekeby socken, Gotland
Ekeby socken, Närke
Ekeby socken, Skåne
Ekeby socken, Uppland
Ekeby socken, Östergötland